Veny peut désigner :
Le Val Vény, une vallée valdôtaine du massif du Mont-Blanc ;
Joan Veny (né en 1932), un linguiste catalan ;
Cristòfol Veny Melià (1925-2007), un archéologue baléare.

Homonymie de patronyme